Патрик Свејзи () је био амерички глумац, плесач и певач-композитор. Рођен је 18. августа 1952. године у Хјустону (Тексас), а умро је 14. септембра 2009. године, у 58. години живота. Најпознатије улоге је остварио у филмовима Прљави плес, Дух и серијалу Север и југ.

Улоге 

|-
| 1983. || || -{Uncommon Valor}- || Кевин Скот
|-
| 1983. || || -{The Outsiders}- || Дарел „Дари“ Кертис
|-
| 1984. || Црвена зора || -{Red Dawn}- || Џед Екерт
|-
| 1984. || || -{ Grandview, U.S.A.}- || Ерни „Слам“ Вебстер
|-
| 1986. || || -{Youngblood}- || Дерек Сатон 
|-
| 1987. || Прљави плес || -{Dirty Dancing}- || Џони Кастл
|-
| 1987. || || -{Steel Dawn}- || Номад
|-
| 1988. || || -{Tiger Warsaw}- || Чак „Тајгер“ Ворсо
|-
|rowspan="2"| 1989 || Братска крв || -{Next of Kin}- || Труман Гејтс
|-
| || -{Road House}- || Далтон
|-
| 1990. || Дух || -{Ghost}- || Сем Вит
|-
| 1991. || Тачка прекида || -{Point Break}- || Боди
|-
| 1992. || || -{City of Joy}- || Макс Лоу
|-
| 1993. || || -{Father Hood}- || Џек Чарлс
|-
|rowspan="3"| 1995. || || -{Disney's Tall Tale}- || Пекос Бил 
|-
| || -{Three Wishes}- || Џек Маклауд
|-
| || -{To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar}- || -{Vida Boheme}- 
|-
|rowspan="2"| 1998. || || -{Letters from a Killer}- || Рејс Дарнел
|-
| || -{Black Dog}- || Џек Круз 
|-
|rowspan="2"| 2001. || Дони Дарко || -{Donnie Darko}- || Џим Канингам
|-
| || -{Green Dragon}- || артиљеријски наредник Џим Ланс 
|-
| 2002. || || -{Waking Up in Reno}- || Рој Киркендал
|-
| 2003. || || 11:14 || Френк 
|-
|rowspan="3"| 2004. || || -{Dirty Dancing: Havana Nights}- || инструктор плеса
|-
| || -{Dragon Sword}- || Гарт
|-
| || -{King Solomon's Mines}- || Алан Квотерман 
|-
|rowspan="2"| 2005. || Ништа без маме || -{Keeping Mum}- || Ланс
|-
| || -{Icon}- || Џејсон Монк
|-
|| 2006. || Лисица и пас 2 || -{The Fox and the Hound 2}- || Кеш (глас)
|-
|rowspan="2"| 2007. || || -{Jump!}- || Ричард Пресбергер
|-
| || -{Christmas in Wonderland}- || Вејн Сондерс
|-
|| 2008. || || -{Powder Blue}- ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1952.
Умрли 2009.
Људи из Хјустона
Амерички глумци
Умрли од рака
Амерички певачи